Buleleng (regentschap), een regentschap op het Indonesische eiland Bali
 Buleleng (plaats), een plaats in dit regentschap (hoewel niet de hoofdplaats)
 Laaglandbalinees, een Balinees dialect